Burmester steht für:
 Burmester (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Burmester, frühere Bezeichnung für Bürgermeister
 Burmester (Portwein), Portweinhersteller in Porto
 Burmester Dome, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Burmester-Schablone, Kurvenlineal
 Burmester Werft, Werft in Bremen
 Burmester Audiosysteme, deutscher Hersteller von Audiokomponenten

Siehe auch:
 Buhrmester
 Burmeister
 Burmeester
 Buurmeester
 Bauermeister